Akebior (Akebia) är ett släkte av narrbuskeväxter. Akebior ingår i familjen narrbuskeväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Narrbuskeväxter